DNL, sigle de trois caractères, peut signifier :
 discipline non linguistique, une discipline (maths, etc.) enseignée dans une langue étrangère comme l'anglais en option dans les lycées français, en particulier en section européenne. Dans les parcours bilingue français - langue régionale du service public d'éducation, une ou plusieurs disciplines non linguistiques (histoire-géo, maths, SVT, Sport, Musique, Arts plastiques, Techno, physique-chimie) peuvent être enseignées en langue régionale. Il existe des parcours bilingue dans de nombreuses régions de France comme en Bretagne, au Pays Basque, en Corse, en Catalogne du Nord,etc ... . L'enfant doit débuter ce parcours à partir de la maternelle où durant son primaire il recevra un enseignement interdisciplinaire en français et en langue régionale (en Breton en Bretagne, en Basque au Pays Basque, etc.)

DNL est un code qui peut signifier :
 Augusta (Daniel Field), GA, États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code